Étranger au paradis peut faire référence à :

 Étranger au paradis (Stranger in Paradise), chanson populaire anglaise extraite de la comédie musicale Kismet (1953) ;
 Étranger au paradis (Stranger in Paradise), nouvelle d'Isaac Asimov parue en 1974 ;
 Étrangers au paradis (The Native Doctor), un roman de A. J. Cronin paru en 1961 ;
 L'Étranger au paradis (Kismet), un film musical américain de Vincente Minnelli sorti en 1955.

Voir aussi